Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  de réserve (Empire allemand)

États-Unis
  d'infanterie (États-Unis)

France 
  d'infanterie (France)

Italie 
  d'infanterie Sienne

Japon
  d'infanterie de l'armée impériale japonaise

Royaume-Uni 
  d'infanterie (Highland)

Homonymie d'unités militaires